

Nom de famille

 Alan Sainsbury (1902–1998), personnalité politique britannique, manager et entrepreneur, membre de la Chambre des Lords, enfant de John Benjamin Sainsbury ; Baron Sainsbury
 , actrice néo-zélandaise
 David Sainsbury, personnalité britannique membre de la Chambre des Lords (*1940), membre de la Royal Society
 Tim Sainsbury (1932-), homme politique britannique
 Gwil Sainsbury , guitariste
 John Sainsbury, auteur et critique de musique
 John Benjamin Sainsbury, Baron
 Lionel Sainsbury (né en 1958), compositeur britannique
 Mary Ann Sainsbury, baronne
 Trent Sainsbury, footballeur australien.

Autres 
Sainsbury peut aussi désigner :
 Sainsbury's, chaîne de supermarchés de Londres
 Sainsbury centre for visual arts, Musée d'art au Royaume-Uni
 J Sainsbury , entreprise
 Laboratoire Sainsbury
 Sainsbury Institute pour l'étude de l'art japonais.

Voir aussi
 Harry Arthur Saintsbury (1869-1939), dramaturge et acteur de théâtre anglais.